Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года — первый турнир Азиатского кубка вызова среди юниоров под эгидой ИИХФ, проходивший с 1 по 6 апреля 2012 года в Абу-Даби, ОАЭ. В турнире участвовало пять команд. Первоначально сборная Гонконга стала сильнейшей на турнире, одержав разгромные победы во всех матчах. Однако из-за проблем с документами игроков все результаты матчей с участием сборной Гонконга были аннулированы. Гонконгцам было засчитано техническое поражение во всех матчах со счётом 5:0. В связи с этим сборная Таиланда, изначально занявшая второе место, стала победителем кубка.

Лучшим бомбардиром стал игрок сборной Таиланда Пхонгпхан Кронгсакунсук, набравший 22 (15+7) очков за результативность. Лучший вратарь турнира Васунун Ангкулпаттанасук, имеющая 90% отражённых бросков, является девушкой. Дело в том, что в Таиланде не нашли юношу на данную позицию. Таиландцы обратились к организаторам и другим командам-участницам с просьбой, чтобы они могли заявить 17-летнюю девушку, на что те ответили согласием.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+4).

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

  Джордан Хо Суньинь
  Станзин Намгьял
  Нурул Бадрул Ариэ Верслуис
  Васунун Ангкулпаттанасук
  Мохаммед Аль-Дахери

Примечания

Ссылки 

 
 

М